Just Dogs – cortometraggio del 1922 diretto da Albert Herman (come Al Herman)
Solo cani (Just Dogs) – film del 1932 diretto (non accreditato) da Burt Gillett